Кубок Футбольной лиги 2013/14 — 54-й розыгрыш турнира под названием Кубок Футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Capital One, в честь главного спонсора турнира, компании финансовой компании Capital One. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 клубов Англии из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии (Премьер-лиги и трёх дивизионов Английской футбольной лиги). Действующим победителем турнира являлся «Суонси Сити», победивший «Брэдфорд Сити» в финале 2013.
Победитель турнира квалифицируется в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2014/15.

В финальном матче встретились команды Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Сандерленд». «Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд» со счётом 3—1, став победителем турнира впервые с 1976 года.

Первый раунд

Второй раунд 
Жеребьевка прошла 8 августа 2013 года. В борьбу за трофей вступили все команды Премьер-лиги, заключением команд играющих в еврокубках, а также «Уиган Атлетик». Выигравший Кубок Англии и с помощью него пробившего в групповую стадию Лиги Европы, но в последнем туре вылетев в Чемпионшип.

Третий раунд 
Жеребьевка прошла 28 августа 2013 года. В борьбу за трофей вступили все команды играющие в еврокубках («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Суонси Сити» и «Уиган Атлетик»).

Четвёртый раунд 
Жеребьевка прошла 25 сентября 2013 года. Матчи будут сыграны 28-29 октября и 6 ноября 2013 года.

Пятый раунд 
Жеребьёвка матчей пятого раунда прошла 30 октября 2013 года. Матчи были сыграны 17 и 18 декабря 2013 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 18 декабря 2013 года. Первые матчи пройдут 7 и 8 января 2014 года, ответные матчи будут сыграны 21 и 22 января 2014 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Финал прошел 2 марта 2014 года.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Футбольной лиги на Football-League.co.uk
 Кубок Футбольной лиги на BBC Sport

2013
Англия
Кубок лиги